Соревнования в фигурном катании среди танцевальных пар на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 12 и 14 февраля. Местом проведения соревнований стал Столичный дворец спорта, расположенный в Пекине. В турнире приняли участие 23 танцевальных пары представляющие 17 НОК, которые завоевали олимпийские лицензии по результатам чемпионата мира 2021 года и турнира Nebelhorn Trophy. По итогам короткой программы в финал прошли 20 лучших пар.

Предыдущими олимпийскими чемпионами являются канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир, которые завершили карьеру сразу после Игр в Пхёнчхане.

Медалисты

Рекорды 
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировые рекорды в танцах на льду были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Фигурное катание на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)

Фигурное катание в сезоне 2021/2022